Вранкен — фамилия.
 Вранкен, Агафон Карлович (1814—1870) — российский военный деятель.
 Вранкен, Ваутер (род. 1979) — бельгийский футболист, тренер.